Такмичење у пливању у дисциплини 50 метара прсним стилом за мушкарце на Светском првенству у пливању 2019. одржано је 23. јула (квалификације и полуфинале) и 24. јула (финале) као део програма Светског првенства у воденим спортовима. Трке су се одржавале у базену Универзитетског спортског центра Намбу у јужнокорејском граду Квангџуу.

За трке у овој дисциплини било је пријављено 80 такмичара из 76 земаља. Титулу светског првака из 2017. са успехом је одбранио британски пливач Адам Пити који је финалну трку испливао у времену од 26,06 секунди. Сребрну медаљу освојио је репрезентативац Бразила Фелипе Лима, док је бронза такође припала бразилском пливачу Жоау Гомешу.

Освајачи медаља

Званични рекорди 
Пре почетка такмичења званични свестки рекорд и рекорд шампионата у овој дисциплини су били следећи:

Резултати квалификација 
За такмичење у тркама на 50 метара прсним стилом за мушкарце било је пријављено 80 такмичара из 76 земаља, а свака од земаља имала је право на максимално два такмичара у овој дисциплини. Квалификационе трке одржане су 23. јула у јутарњем делу програма, са почетком од 10:00 по локалном времену, пливало се у осам квалификационих група, а пласман у полуфинале остварило је 16 такмичара са најбољим резултатима квалификација.

Полуфинала 
Полуфиналне трке су пливане 23. јула са почетком у 20:41 часова по локалном времену.

Прво полуфинале

Друго полуфинале

Распливавање за финале
Бараж за једно преостало место у финалу је пливан 23. јула у 22:02 часа.

Финале 
Финална трка је пливана 24. јула са почетком од 21:03 часова по локланом времену.

Види још 
 Светско првенство у пливању 2019.

Референце

Спољашње везе 
 

прсно